The New Baby – cortometraggio del 1912 diretto da Mack Sennett
The New Baby – cortometraggio del 1913 diretto da Henry Lehrman